Pappus von Tratzberg steht für:
 Pappus von Tratzberg (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht

Pappus von Tratzberg ist der Familienname folgender Personen:
 Franciscus Pappus von Tratzberg (1673–1753), österreichischer Geistlicher, Abt von Mehrerau
 Leonard Pappus von Tratzberg (1607–1677), Geistlicher und Historiker